Wania ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Wania (* 1981), polnischer Jazzmusiker (Piano, Komposition)
 Frank Wania (* 1964), Umweltchemiker und Hochschullehrer